Хлі́бний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Сандиктауського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Хлібне.

Населення — 245 осіб (2009; 771 в 1999, 1309 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Хлібна сільська рада (села Ащили, Баранколь, Хлібне, селище Баранколь). Село Ащили було ліквідоване 2009 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Сандиктауського району